Normalisering kan syfta på:

 Normalisering (matematik) – en process eller funktion där man överför ett objekt på en standardform
 Normalisering (språkvetenskap) – utgivning av texter (ofta äldre texter) med enhetlig ortografi
 Normaliseringsprocess – ett begrepp inom psykologi använt för att beskriva hur något återgår till det normala tillståndet
 Normalisering (sociologi) – process inom sociologin
 Normalform (databaser) – en systematisk databasstrukturen i relationsdatabaser
 Normalisering (glödgning) – en termisk värmebehandlingsmetod, se Glödgning
 Normalform (logik) – en formel i ett språk L är på normalform betyder att den uppfyller vissa syntaktiska regler

Se även 
 Normalform